Op het US Open 1989 speelden de vrouwen en mannen in het gemengd dubbelspel van 30 augustus tot en met 10 september 1989.

Samenvatting 
Titelverdedigers Jana Novotná en Jim Pugh waren het eerste reekshoofd. Zij kwamen niet verder dan de tweede ronde, waarin zij werden uitgeschakeld door Zina Garrison en Sherwood Stewart.

Het ongeplaatste Amerikaanse duo Robin White en Shelby Cannon won het toernooi. In de tweede ronde versloegen zij het als vijfde geplaatste Amerikaanse koppel Patty Fendick en Scott Davis, en in de finale rekenden zij af met hun eveneens ongeplaatste landgenoten Meredith McGrath en Rick Leach in drie sets. Het was voor beiden hun eerste (en enige) titel in het gemengd dubbelspel.

Nederlandse en Belgische deelnemers 
Twee Nederlanders speelden mee:
 Manon Bollegraf en Tom Nijssen bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door Meredith McGrath en Rick Leach.

Er waren geen Belgische deelnemers.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pagina 4)
  Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1989